A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz női páros versenyszámát a Covid19-világjárvány miatt az eredetileg tervezett időpont után mintegy egy évvel, 2021. július 24. − augusztus 1. között rendezték meg. A címvédő a 2016. évi olimpiai játékokon győztes orosz Jekatyerina Makarova–Jelena Vesznyina páros. Makarova 2020-ban visszavonult a profi versenyzéstől, Vesznyina párja ezúttal Veronyika Kugyermetova.

Az olimpiai bajnoki címet a Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková cseh páros szerezte meg, miután a döntőben 7–5, 6–1 arányban legyőzték a svájci Belinda Bencic–Viktorija Golubic párost. A bronzérmes a brazil Laura Pigossi és Luisa Stefani alkotta páros lett.

Az indulásra jogosult párosok 
Az előre meghatározott kvalifikációs szabályok alapján az ITF 2021. július 19-én közzétett listája szerint az alábbi versenyzők indulhattak az olimpián. A világranglistán elért helyezés alapján kvalifikációra jogosult, de valamilyen ok miatt nem indult versenyzők a táblázatban színezéssel jelölve.

* Kombinált ranglista. Az A játékos legjobb (egyéni vagy páros) világranglista-helyezéséhez hozzáadva B játékos ugyanezen értéke. 
† Egyéni világranglista-helyezés
‡ Páros világranglista-helyezés

Versenyidőpontok
A megadott időpontok az aznapi első mérkőzés kezdetét jelzik.

Az időpontok japán idő szerint: Japan Standard Time (UTC+09:00)

Kiemeltek

 /  (Bajnokok)
 /  (első kör)
 /  (második kör)
 /  (negyeddöntő)
 /  (első kör)
 /  (negyeddöntő)
 /  (első kör)
 /  (első kör)

Tábla 
 r = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ITF = ITF szabadkártya
 Alt = Helyettesítő
 PR = Védett ranglistával

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
A kvalifikációs rendszer
Sorsolási tábla
 Az olimpia hivatalos oldala 
 Az indulók hivatalos listája (női páros)

 

N2